Стартъп (от англ. startup company, startup, букв. „стартиращ“) е многозначен термин.
 Стартъп – термин, използван за означаване на компании с кратка история на дейността; стартираща компания
 Стартъп (сериал) – южнокорейски телевизионен сериал (2020)